Duncanson ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Duncanson (1911–2000), kanadischer Eishockeyspieler
 Robert S. Duncanson (1821–1872), US-amerikanischer Landschaftsmaler